Starship Troopers peut désigner :
 Starship Troopers (titre français : Étoiles, garde-à-vous !), un roman de science-fiction de Robert A. Heinlein édité en 1959 ;
 Starship Troopers, un film américain sorti en 1997, adaptation du roman sus-cité ;
 Starship Troopers 2 : Héros de la Fédération, vidéofilm américain de 2004 ;
 Starship Troopers 3 : Marauder, vidéofilm américain de 2008 ;
 Starship Troopers : Invasion, film d'animation nippo-américain de 2012 ;
 Starship Troopers : L'Invasion de Mars, film d'animation américano-japonais de 2017 ;
 , une série télévisée d'animation en image de synthèse américaine diffusée en  ;
 ''Starship Troopers, un jeu vidéo sorti en 2005.